La gran tentación puede referirse a:

 La gran tentación, película estadounidense cuyo nombre original es Friendly Persuasion dirigida por William Wyler en 1956.
 La gran tentación, película argentina dirigida por Ernesto Arancibia en 1948.